Bundestagswahlkreis 78 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Reinickendorf (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Mönchengladbach (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Rheydt – Grevenbroich II (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf I (1949 bis 1961)